Inquisición peut désigner :

 Inquisición, film espagnol réalisé en 1976 par Paul Naschy, et sorti en 1978
 Inquisición, groupe de heavy metal chilien

Voir aussi 
 Inquisition